Jean-Baptiste Delambre – astronomo e matematico francese
Delambre – cratere lunare
13962 Delambre – asteroide della fascia principale